Арно Клеффель (1840—1913) — німецький композитор, дириґент і музичний педагог.
 Пауль-Георг Клеффель (1920—2020) — генерал-лейтенант бундесверу; командир III-го Корпусу Бундесверу (1978—1980).
 Філіпп Клеффель (1887—1964) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал кінноти Вермахту.

 Армійська група «Клеффель» — оперативне угруповання Вермахту на Східному фронті за часів Другої світової війни.
німецькі прізвища